Albert Gabard (1908-1985), coureur cycliste français ;
 Claude Gabard (1935-2015), coureur cycliste français ;
 Ernest Gabard (1879-1957), sculpteur et aquarelliste français ;
 Pierre Gabard (1913-1967), militaire, diplomate et résistant français, Compagnon de la Libération.